

Biologie 
 Le haricot mangetout ou mange-tout est un haricot vert.
 Le pois mangetout est un pois potager dont on mange la gousse verte avec les grains.
 Le mangetout est un petit poisson, Atherina boyeri, traditionnellement préparé en friture.

Autres 
 Monsieur Mangetout, pseudonyme de Michel Lotito (1950-2007) est un artiste de cabaret français.

Voir aussi 
Omnivore